Hüsülü – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Hüsülü – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian